Kuš může mít více významů:
 Kuš (říše) – starověká říše v Núbii
 Kuše – střelná zbraň vystřelující mechanickou silou šípy (použití slova „kuš“ pro tento význam je ovšem nesprávné, zbraň je historicky vždy označována jako „kuše“)
 Velká Kuš – přírodní rezervace poblíž obce Kadov v okrese Strakonice
 Josef Kus (1921–2005) – československý hokejový útočník

Externí odkazy